Punta Gorda  città del Belize capitale del distretto di Toledo
 Punta Gorda – città statunitense in Florida
 Puntagorda – comune spagnolo nell'isola di La Palma